est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide octanoïque, numéro CAS 
 acide valproïque, numéro CAS 
 acide 6-méthylheptanoïque, numéro CAS 

 Ester
 formiate d'heptyle, numéro CAS 
 acétate d'hexyle, numéro CAS 
 propanoate de pentyle, numéro CAS 
 butanoate de butyle, numéro CAS 
 pentanoate de propyle, numéro CAS 
 hexanoate d'éthyle, numéro CAS 
 heptanoate de méthyle, numéro CAS